Catu (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Catu (gemeente), een gemeente in deze microregio